Puchar UEFA 2002/2003 () – 32. edycja międzynarodowego klubowego turnieju piłki nożnej Puchar UEFA, zorganizowana przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich w terminie 13 sierpnia 2002 – 21 maja 2003. W rozgrywkach zwyciężyła drużyna FC Porto.

Runda kwalifikacyjna

I runda

II runda

III runda

IV runda

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Linki zewnętrzne 
 PUEFA 2002/03 (uefa)
 
 PUEFA 2002/03 (Haslund)
 
 
 RSSSF

Puchar UEFA
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej